Кувыкин — славянская фамилия, женская форма Кувыкина:

 Кувыкин, Иван Михайлович (1893—1950) — хормейстер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1944), народный артист РСФСР (1947).
 Кувыкин, Степан Иванович (1903—1974) — советский государственный и промышленный деятель, нефтяник, Герой Социалистического Труда.

 Кувыкина, Ольга Владимировна (род. 1978) — российская детская писательница, биолог, научный журналист, фотолюбитель.